Bohumil Tomášek (1936) – cestista ceco
 František Tomášek (1899-1992) – cardinale e arcivescovo cattolico ceco
 Jaroslav Tomášek (1896-1970) – compositore cecoslovacco
 Radek Tomášek (1946) – cantante, compositore e chitarrista ceco
 Rudolf Tomášek (1937) – astista ceco
 Theodor Tomášek (1840-1922) – violinista, compositore e direttore d'orchestra cecoslovacco
 Vilém Tomášek (1841-1901) – orientalista, geografo e storico ceco naturalizzato austriaco
 Václav Jan Křtitel Tomášek (1774-1850) – compositore, insegnante e pedagogo ceco